Tihanyi Gyula (1927?) kerékpáros, kétszeres magyar csapatbajnok és az 1949-es hegyi bajnokság győztese
Tihanyi Gyula (1946–2016) basszusgitáros, énekes, technikus
Tihanyi Gyula (?) a Scampolo együttes dobosa, majd vendéglátós és cirkusznál is dolgozott